

Patronyme 

 Rudolf Burkert (1904-1985), un ancien sauteur à ski ;
 Karel Burkert (1909-1991), un ancien joueur international de football
 Walter Burkert (1931-2015), chercheur et universitaire allemand

Autre 
 (267003) Burkert, un astéroïde
 Bürkert est une entreprise allemande, fabricant des systèmes de mesure, de commande et de régulation pour gaz et fluides, dont le siège est établi à Ingelfingen.